Gisella est un prénom féminin.

Allemand: Gisela
Français: , Giselle
Espagnol: Gisela, Gicela, Gicelberta
Catalan: Gisela
Hongrois: Gizella
Italien: Gisella
Polonais: 
Portugais: Gisela

Prénom
 (née en 1990), chanteuse indonésienne
 (1914-1998), ballerine et danseuse américaine
Gisella Delle Grazie (1868-1894/95), compositrice italienne
 (née en 1946), styliste et peintre italien
Gisella Grosz (1875-1942), pianiste classique hongroise
 (1902-1977), peintre et illustratrice austro-hongroise
Gisella Marengo (née en 1975), productrice et actrice italienne
 (née en 1971), coureuse et écrivaine italienne
Gisella Perl (1907-1988), gynécologue américaine
Gisella Sofio (1931-2017), actrice italienne

Homonymie de prénom
Prénom italien